Мика Григорьевич Фаталов (, по паспорту Михаил), имя при рождении Мика Григорьевич Тосунян (), родился 31 марта 1983 года,  Баку) — украинский актёр, шоумен и телеведущий, концертный директор студии «Квартал-95».

Биография 
Родился 31 марта 1983 года в Баку, хотя в документах в роддоме было указано 1 апреля. В 1989 году в связи с обострением межнациональных отношений семья переехала на Украину, однако родители сразу же разошлись. Мама, Алла Сумбатовна Фаталова (род. 27 декабря 1958) записала сына под своей фамилией, которую носил и дед по матери — известный свадебный музыкант. Есть также младший брат Сергей (род. 31 августа 1986).

Мика участвовал в творческих вечерах, конкурсах и театральных постановках со школьных лет, в студенческие годы увлёкся КВН. Также играл в футбол, чемпион Луганской области 1999 года в составе «Авангарда» (г. Антрацит). Окончил Луганский колледж культуры и искусств, Луганский государственный институт культуры и искусств. Выступал в командах КВН «Ва-Банкъ» и «Кого позвать», участник фестивалей в Сочи.

С 2004 года сотрудничает с «Кварталом 95». В 2008 году переехал в Киев и стал старшим менеджером, а позже и административным директором проекта. С 2012 года выступает в миниатюрах передачи «Вечерний квартал» после ухода из коллектива Дениса Манжосова, также снимается в её проектах «Пороблено в Україні», «Вечерний Киев» и «Шерлоh». В 2015 году снялся в сериале «Слуга народа» в роли Мики Тасуняна, главы СБУ.

Личная жизнь 
Женат, супругу зовут Мила. Есть падчерица Ева (от первого брака жены) и общий сын Лионель (родился 10 июня 2015).

Фильмография 
  — Как казаки… — кавказец в корчме
  — Ржевский против Наполеона — кавказец
  —  — продавец игрушек
  —  — продавец цветов
  — Слуга народа — Мика Ашотович Тасунян, глава СБУ
  — Я, ты, он, она — таксист

Примечания

Ссылки 
 
 Мика Фаталов: Без Квартала 95 другой жизни не представляю
 Мика Фаталов рассказал о своей роли, прозвище среди коллег и о том, кто его вдохновляет
 Чем сейчас живут герои сериала «Слуга народа»
 Мика Фаталов рассказал, каким видит свой идеальный Новый год

Студия «Квартал-95»
Концертные директора
Директора Студии «Квартал-95»
Выпускники вузов Луганска
Деятели культуры Луганска